Анатолий Семенович Гречаников (), () — белорусский советский поэт, переводчик. Лауреат премии Ленинского комсомола Белорусской ССР (1974) и Государственной премии Белорусской ССР (1984). Член Союза писателей СССР (1965).

Биография 

Родился в деревне Шарпиловка (ныне — ) Гомельской области) в семье служащего.

В 1960 году окончил Гомельский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1960—1962 годах работал на Гомельском ремонтно-механическом заводе. В 1962—1965 годах — заместитель заведующего отдела пропаганды и агитации Гомельского обкома комсомола, в 1965—1967 годах — первый секретарь Гомельского горкома комсомола.

В 1969 году окончил Высшие литературные курсы в Москве. В 1969—1971 годах — заведующий отделом газеты «Літаратура і мастацтва», в 1971—1976 годах — заместитель председателя правления Союза писателей Белорусской ССР. В 1976—1978 годах —  детского журнала «Вясёлка», в 1978—1982 годах — главный редактор журнала «Бярозка», в 1982—1991 годах — главный редактор литературного журнала «Маладосць». Умер 7 марта 1991 года.

Творчество 
Первые публикации появились в печати в 1957 году.

Первый сборник «Магістраль»  вышел в 1964 году, далее — «Круглая площадь» («Круглая плошча» ) (1971), «Грибная пора» («Грыбная пара», ) (1973), «Ночная смена» («Начная змена» ) (1975), «Дрэва на выспе»  (1977), книга избранной лирики «Когда ты далеко…» («Калі далёка ты…» ) (1979).

Настоящим взлетом творчества поэта стал сборник стихотворений и поэм «Палессе» (1983). После вышли книги поэзии: «Сентябрь» («Верасень» ) (1984), «Я вас люблю» (1986). Последний прижизненный сборник «Август-45» («Жнівень-45» ) (1990).

За книгу стихов «Звезды и курганы» поэт был удостоен звания лауреата Всесоюзного литературного конкурса имени Николая Островского.

Произведения А. Гречаникова переводились на многие языки мира и нашли своих сторонников в Англии, Франции, Польше, Болгарии, Вьетнаме и других странах.

Песенная лирика 
Многие лирические произведения положены на музыку белорусскими композиторами Игорем Лученком, Владимиром Будником и Генрихом Вагнером («Дударыкі», «Белая лілея», «Над Белай Руссю — белы снег…»).

Переводы 
Переводил на белорусский язык произведения русских, украинских, молдавских, литовских поэтов, писателей зарубежных славянских стран. Вместе с Э. Огнецвет перевел сборник поэзии народной поэтессы Узбекистана Зульфии «Такое сэрца ў мяне». Для детей — стихотворения современных афганских поэтов (сборник «Ватан — значыць Радзіма»).

Память 
В сентябре 2008 года в Национальной библиотеке Белоруссии была открыта юбилейная выставка «Живая мыслей красота», посвященная 70-летию со дня рождения поэта (свыше 80 изданий).

7 сентября 2018 года к 80-летию со дня рождения поэта в Гомеле состоялось открытие мемориальной доски на доме, где поэт проживал с 1964 по 1969 годах.

Примечания

Ссылки 
 [knihi.com/Anatol_Hracanikau/ Анатолий Семенович Гречаников] в библиотеке «Беларуская Палічка»

Выпускники Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта
Члены Союза писателей СССР
Лауреаты премии Ленинского комсомола БССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Детские поэты
Поэты-песенники Белоруссии
Похороненные на Восточном кладбище Минска